Galesburg je ime več mest v Združenih državah Amerike:

 Galesburg, Illinois
 Galesburg, Kansas
 Galesburg, Michigan
 Galesburg, Severna Dakota